Коэффицие́нт ветвле́ния:

 Коэффициент ветвления (информатика) — в теории графов и структур данных, а также в теории игр количество прямых потомков в каждом узле дерева. 
 Коэффициент ветвления (физика) — относительная вероятность распада квантовомеханической системы (частицы, атомного ядра, возбуждённого состояния атома и т.п.) по конкретной моде распада.